Kooper ist der Familienname folgender Personen:

 Al Kooper (* 1944), US-amerikanischer Rockmusiker, Sänger, Songschreiber und Produzent
 Simon Kooper (eigentlich ǃGomxab; † 1913), Kaptein der sogenannten Fransman-Nama in Südwest-Afrika

Siehe auch:
 Koper (Begriffsklärung)
 Coper
 Cooper